Rekordziści Polski w długości skoku narciarskiego:

Rekordziści

Przypisy

Bibliografia 
 „Od Marusarza do Małysza” Wojciech Sztakowski, s. 62. .

Zobacz też 
 Rekordziści Wielkiej Krokwi

Skoki narciarskie w Polsce